Das Kompetenzzentrum für junge polnische Kunst (Center for young polish art) mit Sitz in Frankfurt am Main wurde von der Kuratorin Ewa Nowik gegründet. Die Non-Profit-Einrichtung wurde am 3. Oktober 2006 ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist die Förderung und Positionierung der jungen polnischen Künstlergeneration sowie die Erforschung der neusten Tendenzen auf dem aktuellen polnischen Kunstmarkt. Dadurch fördert das Kompetenzzentrum die Zusammenarbeit zwischen den polnischen und deutschen Kunst- und Kulturschaffenden.

Aufgabe 
Das Kompetenzzentrum informiert und berät Institutionsleiter, Kuratoren und Sammler über die aktuellen Tendenzen des polnischen Kunstmarktes und arbeitet in Kooperation mit einer Vielzahl von polnischen Galerien, Kunstvereinen und Kuratoren. Ein Pool von mehreren hundert anerkannten jungen polnischen Künstlern, mit einem Werkverzeichnis und biographischen Angaben, steht für Anfragen unentgeltlich zur Verfügung. Hauptsächlich vertreten sind Künstler unter 35 Jahren aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Installation und Video.
Regelmäßige Recherche auf dem polnischen Kunstmarkt und ein ständiger Kontakt mit den polnischen Kulturschaffenden ermöglicht einen stetig aktuellen Überblick über die junge polnische Kunstszene und einen unkomplizierten kulturellen Austausch zwischen Polen und den deutschsprachigen Raum.

Weblinks 
 Webdarstellung des Kompetenzzentrums

Kulturelle Organisation (Frankfurt am Main)
Organisation (Kunst)
Kunst (Polen)
Gegründet 2006
Non-Profit-Organisation
Organisation (deutsch-polnische Beziehungen)